De Rally van Griekenland 2003, formeel 50th Golden Acropolis Rally, was de 50e editie van de Rally van Griekenland en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2003. Het was de 367e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Lamia.

Programma

Resultaten

Statistieken

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

G
Rally van Griekenland